Росул Василь Васильович — ректор Мукачівського гуманітарно-педагогічного інституту; проректор Закарпатського державного університету.
 Росул Рустам Михайлович — солдат Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
Прізвища